Соревнования в суперкомбинации в горнолыжном спорте среди мужчин на зимних Олимпийских играх 2014 прошли 14 февраля. Местом проведения соревнований стал горнолыжный курорт Роза Хутор. Соревнования в скоростном спуске начались в 10:00 по местному времени (UTC+4), они были перенесены на час раньше относительно первоначального расписания. Слалом стартовал в 15:30. В мужской суперкомбинации приняли участие 50 спортсменов из 23 стран, в итоговом протоколе были классифицированы 34 человека. Олимпийским чемпионом 2010 года в этой дисциплине являлся американский горнолыжник Боде Миллер, на этот раз он занял шестое место.

34-летний Ивица Костелич выиграл серебро в комбинации на третьей Олимпиаде подряд. Также на его счету есть серебро Олимпийских игр 2010 года в слаломе. Никому ранее не удавалось выиграть четыре серебряные олимпийские медали в горнолыжном спорте. Надо отметить, что постановщиком трассы слалома, в котором хорват сумел отыграть своё отставание после скоростного спуска, был отец Ивицы Анте Костелич.

Сандро Вилетта стал первым в истории швейцарцем, выигравшим золото в комбинации/суперкомбинации на Олимпийских играх. Сандро ни разу за карьеру не был даже в тройке лучших в суперкомбинации на этапах Кубка мира. Кристоф Иннерхофер принёс Италии первую медаль в комбинации на Олимпийских играх с 1992 года.

После скоростного спуска лидировал норвежец Хьетиль Янсруд, но в слаломе он показал только 13-е время и в итоге стал четвёртым. Вообще, никто из горнолыжников, показавших шесть лучших результатов в скоростном спуске в итоге не смог выиграть медаль. Словак Адам Жампа показал лучшее время в слаломе (только Сандро Вилетта проиграл Жампе в слаломе менее одной секунды) и благодаря этому поднялся с 27-го места после скоростного спуска на итоговое пятое.

Медалисты

Результаты

Ссылки 
 Результаты на официальном сайте зимних Олимпийских игр